Richard Foerster kan syfta på bland andra:

* Richard Foerster (1843–1922), tysk klassisk filolog
 Richard Foerster (1879–1952), tysk amiral
 Richard Foerster (född 1949), amerikansk poet